Hazleton  peut se rapporter à :

Toponyme

États-Unis 
 Hazleton, une ville du comté de Buchanan, en Iowa.
 , une ville du comté de Gibson, en Indiana.
 Hazleton, une ville du comté de Luzerne dans le Nord de la Pennsylvanie et la vallée du Wyoming.
 , une ville fantôme du Missouri.

Royaume-Uni 
 Hazleton, village anglais situé dans le comté de Gloucestershire.

Autres 
 , album musical du groupe , sorti en 1998.
 , un patrouilleur américain.